La Torre de Can Badia és el nom de la muntanya de 687 metres que es troba entre els municipis de Mieres i Santa Pau, a la comarca de la Garrotxa on hi ha la torre de telegrafia òptica 1849-1862. Va pertànyer a la línia militar d'Olot a Girona. Estava situada entre les torres del cim del volcà del Croscat i la torre de Ginestar a Sant Miquel de Campmajor.

Referències 

Muntanyes de Santa Pau
Muntanyes de Mieres